Acineta ist:

 eine Orchideen-Gattung, siehe Acineta (Orchideen)
 eine Wimpertierchen-Gattung, sieh Acineta (Wimpertierchen)